Dvouhra juniorek na French Open 2019 probíhala v první polovině června 2019. Do singlové soutěže pařížského grandslamu hraného na antuce Stade Roland-Garros nastoupilo šedesát čtyři hráček. Obhájkyní titulu byla 15letá Američanka Coco Gauffová, která do turnaje nezasáhla.

Premiérový grandslamový titul vybojovala 16letá nejvýše nasazená Kanaďanka Leylah Annie Fernandezová, jež ve finále přehrála 18letou americkou turnajovou osmičku Emmo Navarrovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. Stala se prvním kanadským tenistou, který vyhrál juniorku Roland-Garros. Navázala na Félixe Augera-Aliassimeho, posledního předchozího kanadského šampiona juniorského grandslamu (na US Open 2016). Jako poražená finalistka již skonšila na lednové juniorce Australian Open 2019. Do juniorského žebříčku ITF si připsala 375 bodů, poražená finalistka pak 270 bodů.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  
 

French Open 2019
Dvouhra juniorek